GEW steht als Abkürzung für:

 Gemeinnütziges Erholungswerk, ein Trägerverein von gewerkschaftlichen Erholungseinrichtungen 
 Gesellschaft für Energie und Wirtschaft, ehemaliger Name der Stadtwerke Gelsenkirchen
 GEW Köln, eine Beteiligungsgesellschaft der Stadt Köln
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, eine Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund 
 Gymnasium Essen-Werden, ein Gymnasium in Essen

GEW